Lesno Brdo je ime naselja, ki je razdeljeno med dve občini:
 Lesno Brdo, Horjul
 Lesno Brdo, Vrhnika